Santakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Santakari (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,11, long 21,28),  (3 ha)
2. Iso Santakari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen,  (3 ha)
3. Santakari (ö i Björneborg),  (4 ha)
4 Santakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,71, long 21,02),  (4 ha)
5 Santakari (klippa), Egentliga Finland, 
6 Santakari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,32, long 21,47),  (0,7 ha)
7. Santakari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,54, long 21,43), 
8. Santakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,77, long 21,21),  (0,7 ha)
9. Santakari (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (2 ha)
10. Santakari (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,09, long 21,46),  (1 ha)
11. Santakari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar